China Minsheng Banking Corporation (, CMBC) — китайский коммерческий банк, 12-й крупнейший банк КНР по размеру активов и 23-я крупнейшая публичная компания страны и в числе 40 крупнейших банков мира. Основан 12 января 1996 года. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2019 год CMBC занял 114-е место, в том числе 198-е по выручке, 84-е по чистой прибыли, 43-е по активам и 406-е по рыночной капитализации. В списке Fortune Global 500 занимает 232-е место. Известен как первый банк в КНР, созданный без участия госструктур. Штаб-квартира расположена в Пекине, банку также принадлежит второе самое высокое здание в Ухане, 331-метровый небоскрёб Minsheng Bank Building.

История 
Основатель банка, Дзин Шупин (Jing Shuping), родился в 1918 году, в 1939 году закончил основанный британцами в Шанхае Университет Сент-Джон. После Китайской революции занимал высокие посты в государственных органах Китайской Народной Республики, в частности был директором инвестиционной корпорации CITIC. В 1996 году основал первый частный банк в КНР, China Minsheng Bank, а также первые частные юридическую и аудиторскую фирмы. В 2006 году подал в отставку с поста председателя совета директоров, до самой смерти в 2009 году оставаясь почётным председателем.

В 2009 году банк провёл первичное размещение акций на Гонконгской фондовой бирже.

В 2017 году было объявлено, что банк потерял более $400 млн вкладов 150 клиентов. Также в 2017 году рост банка сильно замедлился из-за возрастания ставки межбанковского кредитования в КНР — среди крупных китайских банков China Minsheng Bank имеет самое низкое отношение принятых депозитов к выданным кредитам, и, таким образом, больше других зависит от заимствования у других банков (розничные депозиты обычно являются наиболее дешёвым способом пополнения капитала банка); кроме этого доля беспроблемных кредитов (Tier 1 Capital) составляет всего 75 %, что также один из самых низких показателей, в то время как доля просроченных кредитов — одна из самых высоких.

Деятельность 
Основным направлением деятельности является обслуживание малого бизнеса, это даёт около 58 % выручки, на розничный банкинг приходится 27 % выручки, ещё 13 % — на казначейские услуги. Сеть банка включает более 3000 отделений во всех частях материкового Китая, также есть представительство в Гонконге. Крупнейшим акционером является страховая компания Dajia Life Insurance (22 % акций).

Более половины активов банка составляют выданные кредиты (3,85 трлн из 6,95 трлн юаней на конец 2020 года), почти 2 трлн юаней приходится на финансовые инвестиции. Из пассивов принятые депозиты клиентов составляют 3,728 трлн юаней, ещё 1,1 трлн юаней составляют депозиты от банков и других финансовых институтов; проблему нехватки депозитов банк начал решать за счёт выпуска корпоративных облигаций, на конец 2018 года их было выпущено на 675 млрд юаней, в начале 2019 года была проведена новая крупная их эмиссия (бессрочные облигации под 4,75 %).

Примечания 

Банки Китая
Компании Пекина